Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades från 19 till 27 juni 1999.

Tabell

Matcher

Brasilien mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=BRA-MEX
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 5 – 1
|mål1     = Pretinha Sissi Kátia 
|mål2     =  Maribel Domínguez
|arena    = Giants Stadium
|spelplats= East Rutherford, New Jersey
|publik   = 78972
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Tyskland mot Italien

{{Resultat med trupp|id=GER-ITA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Bettina Wiegmann 
|mål2     =  Patrizia Panico
|arena    = Rose Bowl
|spelplats= Pasadena, Kalifornien
|publik   = 17100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Brasilien mot Italien

{{Resultat med trupp|id=BRA-ITA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sissi 
|mål2     = 
|arena    = Soldier Field
|spelplats= Chicago, Illinois
|publik   = 65080
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Tyskland mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=GER-MEX
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Inka Grings Sandra Smisek Ariane Hingst Renate Lingor 
|mål2     = 
|arena    = Civic Stadium
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 20129
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Tyskland mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=GER-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Birgit Prinz Bettina Wiegmann Steffi Jones 
|mål2     =  Kátia Sissi Maycon
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 22109
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Mexiko mot Italien

{{Resultat med trupp|id=MEX-ITA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Patrizia Panico Paola Zanni
|arena    = Foxboro Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 50484
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B